Елкхарт има више значења:
 Округ Елкхарт (Индијана)
 Елкхарт (Ајова)
 Елкхарт (Тексас)
 Елкхарт (Илиноис)
 Елкхарт (Канзас)